Die Abkürzung NFKD bezeichnet:
 als ICAO-Code den Flughafen Kadavu
 eine Unicode-Normalform, siehe Normalisierung (Unicode)

Abkürzung